Bahnstraße steht für folgende Straßen:

in Brandenburg:
 Bahnstraße in Wittenberge, siehe Liste der Baudenkmale in Wittenberge

in Hessen:
 Bahnstraße in Friedrichsdorf, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Friedrichsdorf
 Sindlinger Bahnstraße in Frankfurt-Sindlingen

in Nordrhein-Westfalen:
 Bahnstraße (Düren)
 Bahnstraße in Erkrath, siehe Liste der Baudenkmäler in Erkrath
 Bahnstraße in Wuppertal, siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Tesche

in Sachsen-Anhalt:
 Bahnstraße in Ditfurt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Ditfurt
 Bahnstraße in Seehausen (Altmark), siehe Liste der Kulturdenkmale in Seehausen (Altmark)
 Bahnstraße in Teuchern, siehe Liste der Kulturdenkmale in Teuchern

in Österreich:
 Bahnstraße in Fulpmes, Tirol, siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Fulpmes

Siehe auch:
 Bahnhofstraße
 Eisenbahnstraße